Tarasówka to nazwa pięciu miejscowości na Białorusi, trzech miejscowości na Ukrainie i część wsi w Polsce.

Miejscowości na Białorusi 
 Tarasówka – wieś w sielsowiecie Niezbodzicze, rejonie świsłowckim, obwodzie grodzieńskim
 Tarasówka – wieś w sielsowiecie Raduga, rejonie wieteckim, obwodzie homelskim
 Tarasówka – wieś w sielsowiecie Niemanica, rejonie borysowskim, obwodzie mińskim
 Tarasówka – wieś w sielsowiecie Sorogi, rejonie słuckim, obwodzie mińskim
 Tarasówka – wieś w sielsowiecie Juńki,  rejonie postawskim, obwodzie witebskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Tarasówka – wieś na Ukrainie w obwodzie chmielnickim
 Tarasówka – wieś na Ukrainie w obwodzie czerkaskim
 Tarasówka – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Tarasówka – wieś na Ukrainie w obwodzie winnickim

Część miejscowości w Polsce 
 Tarasówka – część wsi Małe Ciche

Linki zewnętrzne